«Спартак» — советский футбольный клуб из Черновцов. Основан в 1940 году. Вместе с черновицким «Динамо» считается одним из первых профессиональных клубов (командой мастеров) города Черновцы с приходом советской власти.

История 
Футбольная команда принимала участие в различных соревнованиях еще в 1940-х годах. Последний раз упоминается в 1960 году, когда играла переходные матчи с черновицким «Авангардом» за право выступать в классе «Б».

Достижения 
Чемпионат Черновицкой области
 Чемпион (2): 1941, 1946

Статистика выступлений 
Проведённые сезоны в чемпионатах:

 

 *: Зональный этап

Проведённые сезоны в кубках:

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Статистика на klisfo.info
 Клуб в базе footbook

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Черновцов